Лос Отатес има више значења:

 Лос Отатес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Отатес, Аројо Колорадо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Отатес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Отатес (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Отатес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Отатес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Отатес (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Отатес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Отатес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Отатес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Отатес (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Отатес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Отатес (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Отатес (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Отатес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Отатес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Отатес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Отатес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Отатес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Отатес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Отатес (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Отатес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Отатес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Отатес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Отатес (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Отатес, Отатес де Абахо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Отатес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Отатес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Отатес, Ел Пуенте де лос Отатес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику